Nevada, um estado dos Estados Unidos (código ISO 3166-2:US)
Língua navaja (código ISO 639) 

Desambiguações de siglas